Вали Сентер има више значења:
 Вали Сентер (Калифорнија)
 Вали Сентер (Канзас)